

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Niedźwiadki – część wsi Łomnica-Zdrój w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Piwniczna-Zdrój
 Niedźwiadki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Pakosław

Inne 
 Niedźwiadki – grupa skałek w Karkonoszach
 Niedźwiadki – opuszczony folwark na Litwie, w rejonie wileńskim, w gminie Ławaryszki
 Niedźwiadki – przełęcz w Pieninach
 Niedźwiadki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Koroby.
 Niedźwiadki – wzniesienie w Górach Wałbrzyskich
 Niedźwiadki – wzniesienie w Sudetach Środkowych w Górach Sowich

Zobacz też 
 Niedźwiedź
 Niedźwiady